Герб Новгородской области — официальный символ Новгородской области Российской Федерации, утверждён 9 октября 1995 года.

Описание 
Официальное описание:
Геральдическое описание:

История 
Герб Новгородской губернии, на основе которого создан герб области, был Высочайше утверждён 8 декабря 1856 года: «На серебряном поле щита два чёрных медведя, поддерживающие золотое кресло со ступенчатым постаментом и с червлёной (красной) подушкой. На сиденье поставлены накрест с правой стороны золотой скипетр, завершенный крестом, с левой стороны — золотой крест. Над креслом золотой трёхсвечник с горящими червлёным пламенем свечами. В лазоревой (синей, голубой) окраине щита две серебряные, одна против другой, рыбы. Щит увенчан Императорской короной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой». Герб губернии в целом повторял предыдущий городской, но с некоторыми изменениями: рыб осталось две, а геральдический щит обрамлялся золотыми дубовыми листьями, перевитыми лентой ордена Андрея Первозванного, сверху над щитом располагалась корона.

Новгородская область образована 5 июля 1944 года, однако в советское время герба не имела. 27 сентября 1995 года Дума Новгородской области Постановлением №238-ОД приняла Закон о гербе области (глава администрации области М.М. Прусак подписал закон 9 октября 1995 года, №22-ОЗ). Гербом области стал исторический герб губернии. 

Герб области направлялся в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации для официальной регистрации, однако из-за несоответствий методическим рекомендациям Совета гербу было отказано в регистрации до внесения соответствующих изменений. Вместо имперской короны, присущей гербам губерний Российской империи, предлагается венец, символизирующий особый статус Новгородской области в русской истории.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

См. также 

 Флаг Новгородской области
 Гербы районов Новгородской области
 Герб Великого Новгорода

Примечания

Ссылки 
Герб Новгородской области www.heraldicum.ru

Гербы Новгородской области
Гербы с императорскими коронами
Гербы с изображением дубового венка
Гербы с изображением медведей
Гербы с изображением рыбы
Гербы с изображением подсвечника